Раковац — топоним:

 Босния и Герцеговина
 Раковац — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Раковац — село в общине Нови-Град Республики Сербской.
 Раковац — село в общине Пале Республики Сербской.
 Раковац — село в общине Србац Республики Сербской.

 Сербия
 Раковац — село в общине Беочин.
 Раковац — село в составе города Нови-Пазар.
 Раковац — село в общине Рашка.
 Раковац — село в общине Буяновац.

 Монастырь Раковац — монастырь Сербской православной церкви в общине Беочин.

 Хорватия
 Раковац — село в общине Карловац,